Метод трапецій (математика)
 Метод трапецій (гірнича справа)